Административно-территориальное деление Башкортостана — деление Республики Башкортостан на территориальные единицы, в соответствии с которым строится и функционирует система органов государственной власти. 

Столица республики — город Уфа.

В Республике Башкортостан, как и во всех субъектах Российской Федерации, существуют границы административно-территориального деления и границы муниципальных образований. Очень часто эти два понятия путают между собой. Границы административно-территориального устройства и границы территорий муниципальных образований в Республике Башкортостан практически совпадают. Различия между ними следующие:

 внутригородские районы г. Уфы являются административно-территориальными единицами и не являются муниципальными образованиями;
 10 сельских советов в городах: Уфе (5), Нефтекамске (2), Кумертау (2), Сибае (1) являются административно-территориальными единицами городов (сельские населенные пункты включены в города) и не являются муниципальными образованиями;
 муниципальные образования со статусом городских округов образованы на территориях 8 городов республиканского значения: Уфа, Агидель, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак) и 1 ЗАТО (Межгорье). Остальные города республиканского значения (их 12) включены в административные районы;
 посёлки городского типа (рабочие посёлки) являются населёнными пунктами районного значения (их 2): на их территориях образованы муниципальные образования со статусом городских поселений в составе муниципальных районов.

История 

О стране башкир, её народе и обычаях сообщали в IX—XIII веках арабские географы Ахмед Ибн Фадлан и ал-Балхи, итальянский монах Карпини Плано и голландец Гильом де Рубрук. Ибн Русте отмечал, что башкиры — «народ самостоятельный, занимающий территории по обеим сторонам Уральского хребта между Волгой, Камой, Тоболом и верхним течением Яика», а географ Идриси в XII веке писал о двух областях башкир «внутренней» и «внешней» и упоминал башкирские города Немжан, Гурхан, Каракия, Касра и Масра.

Административно-территориальное устройство 
Современное административно-территориальное устройство Башкортостана регулируется Законом «Об административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан» от 20 апреля 2005 года № 178-з. Во исполнение статьи 16 данного закона утверждён Реестр административно-территориальных единиц и населённых пунктов Республики Башкортостан.

Законом № 178-з (статья 5) установлено, что:
 Статус и наименования административно-территориальных единиц, непосредственно входящих в состав территории Республики Башкортостан, устанавливаются Конституцией Республики Башкортостан.
 Территория районов непосредственно подразделяется на территории сельсоветов, поссоветов и городов районного значения.
 Города республиканского значения могут иметь в составе своей территории районы в городе (городские районы).

Согласно Закону об административно-территориальном устройстве и утверждённому на его основании реестру административно-территориальных единиц и населённых пунктов, Республика Башкортостан включает следующие административно-территориальные единицы: 
 районы — 54 — Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Балтачевский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Фёдоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский;
 города (все республиканского значения)  — 21 — Агидель, Баймак, Белебей, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Дюртюли, Ишимбай, Кумертау, Межгорье, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, Уфа, Учалы, Янаул; в их числе:
 9 вне районов — Агидель, Кумертау, Межгорье, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Уфа
1 закрытое административно-территориальное образование —  Межгорье;
 12 в составе районов — Баймак, Белебей, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Дюртюли, Ишимбай, Мелеуз, Туймазы, Учалы, Янаул;
 внутригородские районы г. Уфы — 7,
 рабочие посёлки (посёлки городского типа) — 2: Приютово и Чишмы,
 сельсоветы — 828,
 сельские населённые пункты — 4538 (включая населённые пункты без населения).

Статьёй 63 Конституции Республики Башкортостан установлено, что, территория Башкортостана «включает в себя районы и города республиканского значения в качестве её административно-территориальных единиц и закрытое административно-территориальное образование — город Межгорье.»

Согласно статье 64 Конституции Республики Башкортостан, в состав Республики Башкортостан входят следующие административно-территориальные единицы:
районы (42) — Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Балтачевский, Белокатайский, Бижбулякский, Благоварский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Уфимский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский;
составные административно-территориальные единицы, приравненные по статусу к районам (12) — Баймакский район и город Баймак, Белебеевский район и город Белебей, Белорецкий район и город Белорецк, Бирский район и город Бирск, Благовещенский район и город Благовещенск, Давлекановский район и город Давлеканово, Дюртюлинский район и город Дюртюли, Ишимбайский район и город Ишимбай, Мелеузовский район и город Мелеуз, Туймазинский район и город Туймазы, Учалинский район и город Учалы, Янаульский район и город Янаул;
 города республиканского значения (8) — Агидель, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Уфа.

Города районного значения заявлены, но не образованы.

Районы, города республиканского значения и ЗАТО

Города республиканского значения в составе муниципальных районов

Реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов 
Реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов Республики Башкортостан — официальный список статуса и именований на русском и башкирском языках административно-территориальных единиц, населенных пунктов Башкортостана. Утверждён Постановлением Правительства РБ от 29.12.2006 N 391 (ред. от 26.02.2013) «Об утверждении Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов Республики Башкортостан» во исполнение статьи 16 Закона Республики Башкортостан «Об административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан» от 20 апреля 2005 г. N 178-з. Постановлениями Правительства РБ регулярно обновляется актуальная информация в Реестре (последние изменения информации — на 09 февраля 2015 года).

Реестр постоянно обновляется и публикуется правительством РБ. В публикациях указываются объекты, внесенные со дня последнего изменения.

Реестр содержит следующую информацию:
 о башкирском топониме: статус, наименование на государственных языках Республики Башкортостан — русском и башкирском (если различается),
 об АТЕ и НП: административно-территориальное деление, код ОКАТО,
 о внесенных изменениях: в ред. Постановления Правительства РБ от (дата, номер).

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления, в границах административно-территориальных единиц республики были образованы муниципальные образования, число которых на 1 января 2021 года составляет 895, в том числе:
 9 городских округов (им соответствуют 8 городов республиканского значения и 1 ЗАТО),
 54 муниципальных района (им соответствуют 54 административно-территориальных района),
 14 городских поселений (им соответствуют 12 городов республиканского значения и 2 рабочих посёлка — пгт: Приютово и Чишмы),
 818 сельских поселений (им соответствуют сельсоветы).

Муниципальные районы и городские округа

См. также 
 Гербы районов Башкортостана
 Городские населённые пункты Башкортостана
 Бывшие посёлки городского типа Башкортостана
 Населённые пункты Башкортостана
 Сельсоветы и поссоветы Башкортостана

Примечания

Ссылки 
 Закон Республики Башкортостан «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан в связи с объединением отдельных сельсоветов и передачей населенных пунктов» (от 18 ноября 2008 года)

Литература 
 1926 год — Населенные пункты Башкортостана. Ч.III. Башреспублика, 1926. — Уфа. Китап, 2002. — 400 с.  ISBN 5-295-03091-1 (ч. III). ISBN 5-295-03133-0. Структура АТД 1926 года, численность населения по населенным пунктам по переписи 1920 года.
 1940 год — БАССР. Административно-территориальное деление на 1 июня 1940 года — Уфа: Государственное издательство, 1941. — 387 с. Структура АТД на 1940 год, численность населения по населенным пунктам по переписи 1939 года.
 2010 год — Численность населения по населенным пунктам Республики Башкортостан по ВПН 2010 года. Структура АТД и численность населения на 2010 год.
 2017 — 
 История административно-территориального деления Республики Башкортостан (1708—2001) : сборник документов и материалов / сост.: Васильева О. В. [и др.]. — Уфа : Китап, 2003. — 533 с., 8 отд. л. карт.

Административно-территориальное деление Башкортостана